Schendylidae — семейство губоногих многоножек.

Описание 
Встречаются, главным образом, в тропических странах, но несколько видов обнаружено также и в умеренном поясе. Длина от 9 до 70 мм. Окраска тела от белого до желтовато-коричневого. Антенны тонкие, голова крупная, прикрыта сверху субовальныи цефалическим щитком, ламина зубчатая.

Класификация 
Более 200 видов и около 40 родов.

 Роды Европы:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие роды: Adenoschendyla — Algunguis — Astenoschendyla —  — Bimindyla —  — Ctenophilus — Cymochilus — Dalmatodyla — Echinoschendyla — Escaryus — Haploschendyla — Holitys — Hydroschendyla — Koepckeiella — Lanonyx — Litoschendyla — Marsikomerus — Mesoschendyla — Mexiconyx — Microschendyla — Morunguis — Nannophilus — Nannopodellus — Nannopus — Nanopodellus — Nesonannophilus — Nesondyla — Nesonyx — Nyctunguis — Orygmadyla — Parunguis — Pectiniunguis — Plesioschendyla — Pleuroschendyla — Ploutoschendylurus — Portoricellus — Schendyla — Schendylellus — Schendylops — Schendylota — Schendylunguis — Schendylurus — Schizoschendyla — Simoporus — Sogodes — Sogolabis — Thindyla

См. также 

 Schendyla mediterranea

Примечания

Ссылки 
 Schendylidae — Eol.org
 Schendylidae — Arctos Specimen Database
 Schendylidae — Catalog of Life
 Schendylidae — Biolib.cz
 Schendylidae — Faunaeur.org

Губоногие
Семейства многоножек